Объединённая энергети́ческая систе́ма (ОЭС) — совокупность нескольких энергетических систем, объединённых общим режимом работы, имеющая общее диспетчерское управление как высшую ступень управления по отношению к диспетчерским управлениям входящих в неё энергосистем. В составе Единой энергетической системы России выделяют семь ОЭС, одна из которых — ОЭС Востока — работает изолированно от остальных шести и называется «второй синхронной зоной». Каждой из объединённых энергетических систем соответствует операционная зона одного из Объединёненных диспетчерских управлений — филиалов АО «СО ЕЭС» и одного из МЭС (магистральные электрические сети) — филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» (Объединённой энергосистеме Сибири соответствует два филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири и МЭС Западной Сибири). Строгого соответствия между операционными зонами ОДУ и соответствующих МЭС нет.

Структура ОЭС 
ОЭС существует только как технологическая система, но не организационно-правовая, поскольку единого хозяйствующего субъекта ОЭС нет (в отличие от региональных энергосистем, для которых до реформирования электроэнергетики хозяйствующим субъектом являлись соответствующие АО-энерго).

ОЭС в составе ЕЭС России 
 ОЭС Центра (операционная зона ОДУ Центра и МЭС Центра), включающая в себя Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Ивановскую, Тверскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую и Ярославскую энергосистемы.
 ОЭС Юга (ранее — ОЭС Северного Кавказа) (операционная зона ОДУ Юга и МЭС Юга), включающая в себя Астраханскую, Волгоградскую, Дагестанскую, Калмыцкую, Карачаево-Черкесскую, Кабардино-Балкарскую, Крымскую, Кубанскую, Ростовскую, Северо-Осетинскую, Ставропольскую, Чеченскую и Ингушскую энергосистемы.
 ОЭС Северо-Запада (операционная зона ОДУ Северо-Запада и МЭС Северо-Запада), включающая в себя Архангельскую, Карельскую, Кольскую, Коми, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую и Калининградскую энергосистемы.
 ОЭС Средней Волги (операционная зона ОДУ Средней Волги и МЭС Волги), включающая в себя Нижегородскую, Марийскую, Мордовскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Татарскую, Ульяновскую и Чувашскую энергосистемы.
 ОЭС Урала (операционная зона ОДУ Урала и МЭС Урала), включающая в себя Башкирскую, Кировскую, Курганскую, Оренбургскую, Пермскую, Свердловскую, Тюменскую, Удмуртскую и Челябинскую энергосистемы.
 ОЭС Сибири (операционная зона ОДУ Сибири, МЭС Сибири и МЭС Западной Сибири), включающая в себя Алтайскую, Бурятскую, Иркутскую, Красноярскую, Кузбасскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Хакасскую и Забайкальскую энергосистемы.
 ОЭС Востока (операционная зона ОДУ Востока и МЭС Востока), включающая в себя Амурскую, Приморскую, Хабаровскую и Южно-Якутскую энергосистемы.

ОЭС на территории бывшего СССР 

 ОЭС Белоруссии (до распада СССР энергосистемы ОЭС Белоруссии входили в ОЭС Северо-Запада)
 ОЭС Казахстана
 ОЭС Средней Азии (включающая в себя Узбекскую и Таджикскую энергосистемы). После распада СССР продолжала существовать ОЭС Средней Азии, но в 2000-е годы она распалась — в 2003 году вышла Туркмения, а в 2009 году её покинул Узбекистан. Восстановлена в 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
 ОЭС Украины (до распада СССР — ОЭС Юга)

Примечания 

Электроэнергетические системы